Dánsko-švédské války jsou války mezi Dánskem a Švédskem během historie, patří sem konflikty:

Válka za nezávislost (1521–1523)
Severská sedmiletá válka (1563–1570)
Kalmarská válka (1611–1613)
Torstensonova válka (1643–1645)
Dánsko-švédská válka (1657–1658), součást malé severní války (1655–60)
Skånská válka (1675–1679)
Severní válka (1700–1721)
Divadelní válka (1788–1789), součást rusko-švédské války (1788–1790)
Finská válka (1808–1809)
Napoleonské války (1813–1814)

Dánsko-švédské vztahy